D'acord amb la mitologia grega, Protogènia (en grec antic Πρωτογένεια, "nascuda la primera") va ser una filla de Calidó i d'Eòlia.

Unida amb Ares, fou mare d'Òxil.

Referències 

Personatges de la mitologia grega